РНК-содержащие вирусы — вирусы, геном которых представлен рибонуклеиновой кислотой. Обычно нуклеиновая кислота одноцепочечная (оцРНК), но может быть и двуцепочечной (дцРНК). Наиболее серьёзными заболеваниями человека, вызываемыми РНК-вирусами, являются геморрагическая лихорадка Эбола, ТОРС, COVID-19, бешенство, простуда, грипп, гепатит C, гепатит E, лихорадка Западного Нила, полиомиелит и корь.

Международный комитет по таксономии вирусов (ICTV) относит РНК-вирусы к группам III, IV или V по системе классификации вирусов по Балтимору и не считает РНК-вирусы вирусами, имеющие промежуточную стадию жизненного цикла в виде ДНК. Такие вирусы, с РНК в качестве их генетического материала и имеющие промежуточную стадию жизненного цикла в виде ДНК в цикле репликации, названы ретровирусами, и выделены в группу VI классификация вирусов по Балтимору. Важные ретровирусы человека включают Вирус иммунодефицита человека#ВИЧ-1 и Вирус иммунодефицита человека#ВИЧ-2, вызывающих ВИЧ-инфекцию.

Другим термином явно исключающий группу ретровирусов из РНК-вирусов является понятие рибовирусы.

Характеристики

Одноцепочечные РНК-вирусы и смысловая РНК 
РНК-вирусы могут быть дополнительно классифицированы в соответствии с полярностью их РНК на  и , или РНК  . Вирусы, содержащие одноцепочечную (+)РНК похожую на мРНК и таким образом может непосредственно транслирована зараженной клеткой. Поэтому (+)РНК также называется смысловой. Антисмысловая (-)РНК вируса комплиментарна мРНК и таким образом может быть превращена в (+)РНК действием РНК-зависимой РНК-полимеразой перед трансляцией. Очищенная РНК (+)РНК-содержащих вирусов сама по себе может напрямую вызывать инфекцию, хотя её инфекционность ниже, чем у полноценных вирусных частиц. Очищенная РНК (-)РНК-содержащих вирусов неинфекционна сама по себе, так как она должна транскрибироваться в (+)РНК; каждый вирион после транскрипции может быть источником нескольких смысловых цепей (+)РНК. Двухцепочечные (±)РНК вирусы напоминают (-)РНК-содержащие вирусы тем, что они также транслируют гены с отрицательной (некодирующей) цепи РНК.

Двуцепочечные РНК вирусы 

Двуцепочечные РНК вирусы представляет разнообразную группу вирусов отличающихся по заражаемому кругу хозяев (людей, животных, растений, грибов, и бактерий), числу фрагментов генома (от 1 до 12 сегментов), и организацией вириона (формой капсида, количеством слоев капсида, выросты, шипы, и т. п.). Члены этой группы включают ротавирусы, всемирно известные как наиболее распространённая причина детских гастроэнтеритов, и пикорнавирусы, известный во всём мире как наиболее часто встречающийся вирус в фекалиях людей и животных с признаками диареи или без них.  является экономически важным возбудителем болезни коз и овец. В прошлые годы, достигнут большой прогресс в определении атомной и субнанометровой структуры ряда ключевых вирусных белков и капсидов вирионов нескольких дцРНК-вирусов, подчёркивая существенные параллели в структуре и механизмах процессов репликации многих из этих вирусов.

Частота мутаций 
РНК вирусы имеют очень высокую частоту мутаций по-сравнению с ДНК-вирусами, потому что вирусная РНК-зависимая РНК-полимераза не имеет способности (3'-5'-экзонуклеазной гидролитической активности) к коррекции ошибок, как ДНК-полимеразы. Это одна из причин того, почему так трудно сделать эффективную вакцину для предотвращения болезней, вызываемых РНК-вирусами.
Ретровирусы также имеют высокую частоту мутаций, даже несмотря на то, что их промежуточная форма генома в виде ДНК интегрируется в геном хозяина (и, следовательно, после интеграции в геном, во время репликации, подвергается корректирующей проверке ДНК-полимеразой хозяина). Высокая частота мутаций обусловлена высокой частотой ошибок во время обратной транскрипции, до стадии интеграции в геном хозяина. Ошибки при этом встраиваются в обе цепи ДНК.
Некоторые гены РНК-вирусов важны для их репликации и мутации в них не допустимы. Например, участок генома вируса гепатита С кодирующий коровый белок, высоко консервативен, потому что он содержит структурную РНК, вовлеченную в образование участка внутренней посадки рибосомы.

Репликация 
РНК-вирусы животных классифицированы по ICTV. Выделяют три различные группы РНК-вирусов в зависимости от структуры их генома и метода репликации:

 Двуцепочечные РНК-вирусы (группа III) содержат от одной до нескольких разных молекул РНК, каждая из которых кодирует один или несколько вирусных белков.
 Одноцепочечные (+)РНК-вирусы (группа IV) используют свой геном напрямую как мРНК, при трансляции на рибосомах хозяина в один белок, который модифицируется белками хозяина и самого вируса для образования различных белков необходимых для процесса репликации. Один из них это РНК-зависимая РНК полимераза (РНК репликаза), которая копирует РНК вируса переводя её в двуцепочечную форму, способную к репликации. В свою очередь дцРНК служит матрицей для синтеза новых вирусных РНК-геномов.
 Одноцепочечные (-)РНК-вирусы (группа V) должны обеспечить копирование их генома РНК репликазой для формирования смысловой (+)нити РНК. Это означает, что вирус уже должен содержать готовый фермент РНК репликазу вместе со своим геномом. Смысловая (+) нить РНК затем выступает в качестве мРНК, которая транслируется в белки рибосомами хозяина.
Ретровирусы (группа VI) имеют одноцепочечный РНК-геном но, в общем, не относятся к РНК-вирусам потому что они используют промежуточную стадию в виде ДНК молекулы для репликации. Обратная транскриптаза, вирусный белок, поставляемый самим вирусом, после распаковки вирусной частицы, конвертирует вирусную РНК в комплементарную цепь ДНК, которая после синтеза второй ДНК цепи превращается в двуцепочечную молекулу вирусной ДНК. После этого ДНК интегрируется в геном хозяина используя вирусный белок интегразу, экспрессия закодированных генов может приводить к формированию новых вирионов.

Классификация 
Отчасти это связано с высокой частотой мутаций, которым подвергаются эти геномы. Классификация основана главным образом на типе генома (двухцепочечный, отрицательный или положительный одноцепочечный), а также количестве и организации генов. В настоящее время известно 5 порядков и 47 семейств РНК-вирусов. Есть также много неклассифицированных видов и родов.

Родственные но отличающиеся от РНк-вирусов вироиды и РНК вирусы-сателлиты. Они не относятся к РНК-вирусам и описаны отдельно.

Изучение нескольких тысяч РНК-вирусов показало существование по крайней мере пяти главных таксонов: Levivirus и родственные группы; супергруппа Picornavirus; супергруппа Alphavirus вместе с супергруппой Flavivirus; дцРНК вирусы; и оц(-)РНК вирусы. Группа лентивирусов является предковой для всех оставшихся групп РНК-вирусов. Следующий большой водораздел пролегает между группой пикорнавирусов и остальными вирусами. Вирусы с дцРНК геномом похоже эволюционировали от оц(+)РНК вирусного предка, а оц(-)РНК-вирусы возникли внутри дцРНК-вирусов. Наиболее близкородственные (-)РНК вирусам: реовирусы.

Одноцепочечные РНК-вирусы с положительной цепью 
Это самая большая группа РНК-вирусов с 30 семействами. Предпринималась попытка сгруппировать их в более крупные порядки на основе анализа их РНК-зависимой РНК-полимеразы. На сегодняшний момент это предложение не получило широкого распространения из-за сомнений в пригодности использования одного гена для классификации клады.

В предложенной классификации выделены три группы:

 Пикорнаподобная группа (Picornavirata): Bymoviruses, Comoviruses, Nepoviruses, Nodaviruses, Picornaviruses, Potyviruses, Sobemoviruses и подмножество Luteoviruses (beet western yellows virus и potato leafroll virus).
 Группа, похожая на флавивирусы (Flavivirata): Carmoviruses, Dianthoviruses, Flaviviruses, Pestiviruses, Statoviruses, Tombusviruses, одноцепочечные РНК-бактериофаги, вирус гепатита С и подмножество лютеовирусов (вирус желтой карликовости ячменя).
 Группа, похожая на альфавирусы (Rubivirata): Alphaviruses, Carlaviruses, Furoviruses, Hordeiviruses, Potexviruses, Rubiviruses, Tobraviruses, Tricornaviruses, Tymoviruses, apple chlorotic leaf spot virus, beet yellows virus и вирус гепатита Е.

Было предложено разделение альфа-подобной (Sindbis-подобной) супергруппы на основе нового домена, расположенного вблизи N-концов белков, участвующих в репликации вируса. Предлагаемые две группы:
 Группа 'Альтовирус': Alphaviruses, Furoviruses, вирус гепатита Е, Hordeiviruses, Tobamoviruses, Tobraviruses, Tricornaviruses и, возможно, Rubiviruses;
 Группа 'Типовирус': apple chlorotic leaf spot virus, Carlaviruses, Potexviruses и Tymoviruses

В будущем альфа-подобную (Sindbis-подобную) супергруппу можно будет разделить на три группы: Rubi-подобные, Tobamo-подобные, и Tymo-подобные вирусы.

Дополнительная работа позволила выявить пять групп РНК-вирусов с положительной цепью, содержащих 14 порядков с 31 семейством и 48 родов (из них 17 семейств с 30 родами относятся к вирусам растений). Этот анализ предполагает, что альфавирусы и флавивирусы могут быть разделены на два семейства — Togaviridae и Flaviridae, соответственно, — но выделение других таксономических единиц, таких как Pestiviruses, вирус гепатита С, Rubiviruses, вирус гепатита Е и Arteriviruses, могут быть неверным. Коронавирусы и торовирусы, по-видимому, представляют собой отдельные семейства в разных порядках, а не отдельные роды того же семейства, как они классифицированы в настоящее время. Лютеовирусы, по-видимому, представляют собой два семейства, а не одно, а apple chlorotic leaf spot virus, по-видимому, является не Closterovirus, а новым родом Potexviridae.

 Эволюция

Эволюция пикорнавирусов, основанная на анализе их РНК-полимераз и геликаз, по-видимому, на сегодняшний день ведет свое происхождение от супергруппы эукариот.. Их предполагаемые предки включают бактериальные ретроэлементы группы II, семейство протеаз HtrA и ДНК-бактериофаги.

Partitiviruses связаны и, возможно, произошли от предка тотивируса.

Гиповирусы и барнавирусы, по-видимому, имеют общую родословную с линиями потивирусов и собемовирусов соответственно.

Двуцепочечные РНК-вирусы 
Анализ также предполагает, что дцРНК-вирусы не связаны друг с другом, а вместо этого принадлежат к четырём дополнительным классам — Birnaviridae, Cystoviridae, Partitiviridae и Reoviridae — и одному дополнительному отряду (Totiviridae), одного из классов оц(+)РНК-вирусов и относятся к той же группе, что и РНК-вирусы с положительной цепью.

Одно исследование показало, что существует две большие клады: одна включает семейства Caliciviridae, Flaviviridae и Picornaviridae, а вторая — семейства Alphatetraviridae, Birnaviridae и Cystoviridae, Nodaviridae и Permutotretraviridae.

Одноцепочечные РНК-вирусы с негативной цепью 
Эти вирусы имеют сегментированный геном, начиная от одного до восьми сегментов РНК. Несмотря на их разнообразие, они, возможно, возникли у предка членистоногих и дивергировали вместе с ним.

Вирусы-сателлиты 
Также известен ряд вирусов-сателлитов — вирусов, для завершения жизненного цикла которых требуется помощь другого вируса. Их таксономия ещё не согласована. Следующие четыре рода были предложены для сателлитных одноцепочечных РНК-вирусов со смысловой цепью, которые заражают растения: Albetovirus, Aumaivirus, Papanivirus и Virtovirus. Семейство Sarthroviridae, включающее род Macronovirus — были предложены для сателлитных одноцепочечных РНК-вирусов со смысловой цепью, которые заражают членистоногих.

Группа III — дцРНК-вирусы 

В этой группе насчитывается двенадцать семейств, а также ряд неклассифицированных родов и видов.

 Семейство Amalgaviridae
 Семейство Birnaviridae
 Семейство Chrysoviridae
 Семейство Cystoviridae
 Семейство Endornaviridae
 Семейство Hypoviridae
 Семейство Megabirnaviridae
 Семейство Partitiviridae
 Семейство Picobirnaviridae
 Семейство Reoviridae—includes Rotavirus
 Семейство Totiviridae
 Семейство Quadriviridae
 Род Botybirnavirus
 Неклассифицированные роды
 Botrytis porri RNA virus 1
 Circulifer tenellus virus 1
 Colletotrichum camelliae filamentous virus 1
 Cucurbit yellows associated virus
 Sclerotinia sclerotiorum debilitation-associated virus
 Spissistilus festinus virus 1

Группа IV — оц(+)РНК-вирусы 

В этой группе есть три порядка и 34 семейства. Кроме того, существует ряд неклассифицированных и родов.
 Порядок Nidovirales
 Семейство Arteriviridae
 Семейство Coronaviridae — включает Coronavirus (SARS, MERS-CoV, SARS-CoV, SARS-CoV-2)
 Семейство Mesoniviridae
 Семейство Roniviridae
 Порядок Picornavirales
 Семейство Dicistroviridae
 Семейство Iflaviridae
 Семейство Marnaviridae
 Семейство Picornaviridae — включает Poliovirus, Rhinovirus (общая простуда), вирус гепатита А
 Семейство Secoviridae включает подсемейство Comovirinae
 Род Bacillariornavirus
 Род Dicipivirus
 Род Labyrnavirus
 Род Sequiviridae
 Вид Kelp fly virus
 Порядок Tymovirales
 Семейство Alphaflexiviridae
 Семейство Betaflexiviridae
 Семейство Gammaflexiviridae
 Семейство Tymoviridae
 Неклассифицированные
 Семейство Alphatetraviridae
 Семейство Alvernaviridae
 Семейство Astroviridae
 Семейство Barnaviridae
 Семейство Benyviridae
 Семейство Bromoviridae
 Семейство Caliciviridae — включает Norovirus
 Семейство Carmotetraviridae
 Семейство Closteroviridae
 Семейство Flaviviridae — включает вирус жёлтой лихорадки, вирус лихорадки Западного Нила, вирус гепатита С, вирус лихорадки денге, вирус Зика
 Семейство Fusariviridae
 Семейство Hepeviridae
 Семейство Hypoviridae
 Семейство Leviviridae
 Семейство Luteoviridae — включает Barley yellow dwarf virus
 Семейство Polycipiviridae
 Семейство Narnaviridae
 Семейство Nodaviridae
 Семейство Permutotetraviridae
 Семейство Potyviridae
 Семейство Sarthroviridae
 Семейство Statovirus
 Семейство Togaviridae — включает вирус краснухи, Ross River virus, Sindbis virus, Вирус Чикунгунья
 Семейство Tombusviridae
 Семейство Virgaviridae
 Неклассифицированные роды
 Род Blunervirus
 Род Cilevirus
 Род Higrevirus
 Род Idaeovirus
 Род Negevirus
 Род Ourmiavirus
 Род Polemovirus
 Род Sinaivirus
 Род Sobemovirus Неклассифицированные виды
 Acyrthosiphon pisum virus
 Bastrovirus
 Blackford virus
 Blueberry necrotic ring blotch virus
 Cadicistrovirus
 Chara australis virus
 Extra small virus
 Goji berry chlorosis virus
 Hepelivirus
 Jingmen tick virus
 Le Blanc virus
 Nedicistrovirus
 Nesidiocoris tenuis virus 1
 Niflavirus
 Nylanderia fulva virus 1
 Orsay virus
 Osedax japonicus RNA virus 1
 Picalivirus
 Plasmopara halstedii virus
 Rosellinia necatrix fusarivirus 1
 Santeuil virus
 Secalivirus
 Solenopsis invicta virus 3
 Wuhan large pig roundworm virus
  
Вирусы-сателлиты

 Семейство Sarthroviridae
 Род Albetovirus
 Род Aumaivirus
 Род Papanivirus
 Род Virtovirus
 Chronic bee paralysis virus

Также был описан неклассифицированный астровирусный / гепевирусоподобный вирус.

 Группа V— оц(-)РНК-вирусы 

За исключением гепатита D, эта группа вирусов была помещена в один тип — Negarnaviricota. Этот тип был разделен на два подтипа — Haploviricotina и Polyploviricotina. Внутри подтипа Haploviricotina в настоящее время признаются четыре класса: Chunqiuviricetes, Milneviricetes, Monjiviricetes и Yunchangviricetes. В подтипе Polyploviricotina выделяются два класса: Ellioviricetes и Insthoviricetes.

В настоящее время в этой группе признано 6 классов, 7 порядков и 24 семейства. Чаксть вилов и родов еще не классифицированы.

 Тип Negarnaviricota Подтип Haploviricotina Класс Chunqiuviricetes Порядок Muvirales Семейство Qinviridae Класс Milneviricetes Порядок Serpentovirales Семейство Aspiviridae Класс Monjiviricetes Порядок Jingchuvirales Семейство Chuviridae Порядок Mononegavirales Семейство Bornaviridae — Borna disease virus
 Семейство Filoviridae — включая вирус Эбола, вирус Марбург
 Семейство Mymonaviridae
 Семейство Nyamiviridae
 Семейство Paramyxoviridae — включая вирус кори, Mumps virus, вирус Нипах, Hendra virus, и вирус болезни Ньюкасла
 Семейство Pneumoviridae — включая респираторно-синцитиальный вирус человека и Metapneumovirus
 Семейство Rhabdoviridae — включая вирус бешенства
 Семейство Sunviridae
 Род Anphevirus
 Род Arlivirus
 Род Chengtivirus
 Род Crustavirus
 Род Wastrivirus
 Класс Yunchangviricetes
 Порядок Goujianvirales
 Семейство Yueviridae
 Подтип Polyploviricotina
 Класс Ellioviricetes
 Порядок Bunyavirales
 Семейство Arenaviridae — включая Lassa virus
 Семейство Cruliviridae
 Семейство Feraviridae
 Семейство Fimoviridae
 Семейство Hantaviridae
 Семейство Jonviridae
 Семейство Nairoviridae
 Семейство Peribunyaviridae
 Семейство Phasmaviridae
 Семейство Phenuiviridae
 Семейство Tospoviridae
 Род Tilapineviridae
 Класс Insthoviricetes
 Порядок Articulavirales
 Семейство Amnoonviridae — включая Taastrup virus
 Семейство Orthomyxoviridae — включая вирусы гриппа

 Неклассифицированные роды:
 Род Deltavirus — включая гепатита D

См. также 
 Ретровирусы
 ДНК-содержащие вирусы
 Вироиды

Примечания 
Большинство вирусов, поражающих грибы, представляют собой двухцепочечные РНК-вирусы. Описано небольшое количество одноцепочечных РНК-вирусов с положительной цепью. В одном сообщении высказывается предположение о возможности заражения одноцепочечным вирусом с негативной цепью.

Ссылки 
 
 Вирусы животных